Баден (, буквально «купатися») — власна назва.

Історія 
 Баден-Дурлах — історична держава, що існувала в період 1535–1771 років.
 Баден-Хахберг (маркграфство) — історична держава, що існувала в період 1212–1415 років.
 Баден-Баден (маркграфство) — історична держава, що існувала у період 1535–1771 років.
 Баден (маркграфство) — історична держава, що існувала у періоди 1112–1535 та 1771–1803 років.
 Баден (курфюрство) — історична держава, що існувала у період 1803–1806 років.
 Велике герцогство Баден — історична держава, що існувала у період 1806–1871 років.
 Республіка Баден — історична держава у складі Веймарської республіки.
 Баден-Ельзас — гау в складі Третього Рейху.

Топоніми

Баден (округ, Австрія)
 Баден (Нижня Австрія) — місто в Австрії

Баден — регіон.
 Баден-Баден — місто. 
 Баден-Вюртемберг — федеральна земля.

Баден — перша назва села Очеретівка, яке ввійшло до складу села Кучурган Одеської області.

Баден) — округ у кантоні Ааргау.
 Баден — місто в кантоні Ааргау

Див. також 
 Бейден ()